Lucretius ist der Familienname folgender Personen:

 Gnaeus Lucretius Trio, römischer Münzmeister 136 v. Chr.
 Publius Sulpicius Lucretius Barba, römischer Suffektkonsul 99
 Quintus Lucretius Ofella († 81 v. Chr.), römischer Offizier
 Quintus Lucretius Vespillo, römischer Politiker und Militär
 Spurius Lucretius Tricipitinus, römischer Suffektkonsul 509 v. Chr.
 Titus Lucretius Carus, römischer Dichter und Philosoph, siehe Lukrez
 Titus Lucretius Tricipitinus, römischer Konsul 508 und 504 v. Chr.

Siehe auch:

 (6240) Lucretius Carus